Aden har flere betydninger:

 Aden – en havneby i Yemen
 Adeno- – præfiks til en række medicinske betegnelser. Aden- bruges foran en vokal